Le Championnat d'Espagne masculin de handball 2019-2020 est la soixante-neuvième édition de cette compétition. 

La saison est définitivement arrêtée en mai 2020, après seulement 19 jours disputés en raison de la pandémie de Covid-19, les derniers matchs ayant eu lieu en février. L'ASOBAL a décidé de donner le titre de champion au FC Barcelone. Ce dixième titre consécutif ( au total) conduit à la qualification du FC Barcelone en Ligue des champions. Concernant la Ligue européenne (ex-Coupe de l'EHF), les qualifications ont été attribuées au CB Benidorm en tant que finaliste de la Coupe du Roi et au CB Ademar León et Bidasoa Irún en tant que deuxième et troisième au terme des matchs aller. Ainsi, le Logroño La Rioja, troisième lorsque le championnat est arrêté, n'obtient pas de qualification directe et choisit finalement de renoncer à une qualification sur dossier.

En bas du classement, comme en Allemagne ou en France notamment, aucun club n'est finalement relégué et deux sont promus de la División de Honor Plata : le  et le Club Balonmano Villa de Aranda.

Compétition

Classement

Résultats

Statistiques et récompenses

Récompenses 
À l'issue du Championnat d'Espagne, une nouvelle fois dominé par le FC Barcelone qui a remporté tous les titres nationaux, l'équipe-type de la saison est :

Statistiques 
Les meilleurs buteurs sont :

Notes et références 

2019-2020
Espagne
Handball M1